Obuchiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Obuchiwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Obuchiwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Obuchiwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Obuchiwka (Berdytschiw)

siehe auch:
 Obuchiw